

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Cortez – città degli Stati Uniti d'America, situata nella Contea di Montezuma, nello Stato del Colorado
 Cortez (Florida)
 Cortez (Kalifornien)
 Cortez (Nevada)
 Cortez (Pennsylvania)

Persone 
 Cortez (Bruno Cortês Barbosa) – calciatore brasiliano
 Bella Cortez – ballerina e attrice cubana
 Nuno Cortez – cestista portoghese
 Raul Cortez – attore brasiliano
 Ricardo Cortez – attore e regista austriaco
 Stanley Cortez – direttore della fotografia statunitense
 Catherine Cortez Masto – politica statunitense

Personaggi immaginari 
 Fabian Cortez – supercriminale della Marvel Comics

Pagine correlate 
 Cortes